O nome Pedro de Lencastre pode referir-se a:

Pedro de Lencastre, Duque de Aveiro
Pedro de Lencastre, Governador da Índia
Pedro de Lencastre, Bispo de Beja